Sprint mężczyzn na ZIO 2010 został rozegrany 17 lutego w Whistler Olympic Park. Mistrzostwa olimpijskiego z Turynu bronił Szwed Björn Lind. Złoto wywalczył Rosjanin Nikita Kriukow, przed swoim rodakiem Aleksandrem Panżynskim.

Wyniki

Kwalifikacje

Ćwierćfinały 
 Ćwierćfinał 1

 Ćwierćfinał 2

 Ćwierćfinał 3

 Ćwierćfinał 4

 Ćwierćfinał 5

Półfinały 
 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finał

Bibliografia 

 
 
 
 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010